Ярский район включает в себя 68 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок, 7 сёл, 50 деревень, 1 починок, 1 разъезд и 8 населённых пунктов без определённого статуса.

Список 
Далее приводится список населённых пунктов с приведением данных об их типе (категории), численности населения и муниципальным образованиям (сельским поселениям), в которые они входили с 2005 до 2021 гг.

Литература 
 
 
 
 

Ярский